Собор в Роскилле () — главный собор Дании, усыпальница датских королей. Яркий образец кирпичной готики. Внесён в 1995 году ЮНЕСКО в список всемирного наследия.

Уже в начале эпохи средневековья собор был одной из наиболее известных церквей Дании и служил кафедральным собором епархии острова Зеландия, а с 1923 года — Роскилльской епархии.

Современному собору предшествовали по меньшей мере две церкви. Первая из них, возведённая Харальдом Синезубым, была деревянной, однако в XI веке она была последовательно заменена одной или двумя каменными из травертина. Около 1080 года церковь представляла собой трёхнефную базилику, построенную епископом Свеном Нурдманом.

В 1170 году епископ Абсалон начал строительство кирпичной церкви в романском стиле с длинным и широким поперечным нефом, однако позднее епископ Петер Сунесон изменил конструкцию собора в стиле французской готики. Существующая церковь была закончена в 1280 году, но с тех пор каждый век вносил изменения в её вид и внутреннее убранство.

До Реформации, начавшейся в Дании в 1536 году, собор был католическим, имевшим помимо главного алтаря несколько других, в том числе и в пристроенных капеллах.

После Реформации боковые алтари были убраны. С этого времени все датские короли и почти все датские королевы были захоронены в соборе и пристроенных к нему королевских капеллах. В соборе имеется и несколько захоронений, относящихся к периоду средневековья. Наиболее почитаемым из них является саркофаг королевы Маргреты Датской. Всего в соборе находится 39 захоронений. По воле последнего короля Фредерика IX и его супруги Ингрид для них был возведён мавзолей за стенами собора.

Короли и королевы, погребённые в мемориальном комплексе собора 
 Харальд Синезубый ок. 950 — ок. 985 (D1) (гробница пуста)
 Свен II Эстридсен 1047—1074 (D3)
 Маргрета I 1375—1412 (С2)
 Кристоффер, герцог Лолланнский ум. 1363 (D5)
 Кристиан I 1448—1481 и Доротея Бранденбургская (D2)
 Кристиан III 1534—1559 (E3) и Доротея Саксен-Лауэнбургская
 Фредерик II 1559—1588 (E4) и София Мекленбург-Гюстровская
 Кристиан IV 1588—1648 (M1) и Анна Екатерина Бранденбургская (M2)
 Фредерик III 1648—1670 (M4) и София Амалия Брауншвейг-Люнебургская (M5)
 Кристиан V 1670—1699 (D6) и Шарлотта Амалия Гессен-Кассельская (D7)
 Фредерик IV 1699—1730 (D8) и Луиза Мекленбург-Гюстровская (D9) и Анна София Ревентлов
 Кристиан VI 1730—1746 (F1) и София Магдалена Бранденбург-Кульмбахская (F2)
 Фредерик V 1746—1766 (F3) Луиза Великобританская (F4) и Юлиана-Мария Брауншвейг-Вольфенбюттельская (F5)
 Кристиан VII 1766—1808 (F6)
 Фредерик VI 1808—1839 (F7) и Мария Гессен-Кассельская (F8)
 Кристиан VIII 1839—1848 (F9) и Каролина Амалия Шлезвиг-Гольштейнская (F10)
 Фредерик VII 1848—1863 (F11) и Луиза Расмуссен (F12)
 Кристиан IX 1863—1906 и Луиза Гессен-Кассельская (P1)
 Фредерик VIII 1906—1912 и Луиза Шведская (P2)
 Кристиан X 1912—1947 и Александрина Мекленбург-Шверинская (P3)
 Фредерик IX 1947—1972 и Ингрид Шведская (S1)

Литература 
 Henning Dehn-Nielsen, Kings and Queens of Denemark, Rosenborg Castle. Copenhagen 2007. ISBN 978-87-89542-71-3
 Roskilde Domkirkes Salgfond und Anette Kruse. Der Dom von Roskilde. 2005. ISBN 87-980270-7.

Ссылки 

 [www.dansk.ru/content/view/322/21/lang,ru/ О соборе Роскилле на сайте «Dansk.Ru — История и культура Дании»]

Лютеранские храмы Дании
Всемирное наследие в Дании
Соборы Дании
Готическая архитектура Дании